|-
| 126401 - ||  || 18 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126402 - ||  || 18 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126403 - ||  || 18 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126404 - ||  || 19 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126405 - ||  || 19 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126406 - ||  || 19 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126407 - ||  || 19 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126408 - ||  || 19 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126409 - ||  || 21 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126410 - ||  || 21 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126411 - ||  || 21 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126412 - ||  || 21 ianuarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 126413 - ||  || 22 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126414 - ||  || 22 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126415 - ||  || 23 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126416 - ||  || 22 ianuarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 126417 - ||  || 20 ianuarie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 126418 - ||  || 20 ianuarie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 126419 - ||  || 20 ianuarie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 126420 - ||  || 20 ianuarie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 126421 - ||  || 21 ianuarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 126422 - ||  || 21 ianuarie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 126423 - ||  || 19 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126424 - || 2002 CR || 2 februarie 2002 ||  || 
|-
| 126425 - ||  || 3 februarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 126426 - ||  || 3 februarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 126427 - ||  || 3 februarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 126428 - ||  || 5 februarie 2002 ||  || , 
|-
| 126429 - ||  || 3 februarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 126430 - ||  || 4 februarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 126431 - ||  || 4 februarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 126432 - ||  || 4 februarie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 126433 - ||  || 6 februarie 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 126434 - ||  || 5 februarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 126435 - ||  || 6 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126436 - ||  || 6 februarie 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 126437 - ||  || 6 februarie 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 126438 - ||  || 6 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126439 - ||  || 4 februarie 2002 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 126440 - ||  || 8 februarie 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 126441 - ||  || 8 februarie 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 126442 - ||  || 9 februarie 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 126443 - ||  || 8 februarie 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 126444 Wylie ||  || 7 februarie 2002 ||  || 
|-
| 126445 Prestonreeves ||  || 7 februarie 2002 || Kingsnake || J. V. McClusky
|-
| 126446 - ||  || 6 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126447 - ||  || 6 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126448 - ||  || 4 februarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 126449 - ||  || 4 februarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 126450 - ||  || 4 februarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 126451 - ||  || 4 februarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 126452 - ||  || 6 februarie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 126453 - ||  || 6 februarie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 126454 - ||  || 6 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126455 - ||  || 6 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126456 - ||  || 6 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126457 - ||  || 6 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126458 - ||  || 6 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126459 - ||  || 6 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126460 - ||  || 6 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126461 - ||  || 6 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126462 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126463 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126464 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126465 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126466 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126467 - ||  || 5 februarie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 126468 - ||  || 5 februarie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 126469 - ||  || 7 februarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 126470 - ||  || 7 februarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 126471 - ||  || 7 februarie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 126472 - ||  || 7 februarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 126473 - ||  || 12 februarie 2002 ||  || , 
|-
| 126474 - ||  || 11 februarie 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 126475 - ||  || 8 februarie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 126476 - ||  || 3 februarie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 126477 - ||  || 3 februarie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 126478 - ||  || 3 februarie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 126479 - ||  || 3 februarie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 126480 - ||  || 3 februarie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 126481 - ||  || 3 februarie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 126482 - ||  || 12 februarie 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 126483 - ||  || 12 februarie 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 126484 - ||  || 12 februarie 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 126485 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126486 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126487 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126488 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126489 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126490 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126491 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126492 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126493 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126494 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126495 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126496 - ||  || 12 februarie 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 126497 - ||  || 13 februarie 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 126498 - ||  || 6 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126499 - ||  || 6 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126500 - ||  || 6 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-